Вистаермоса има више значења:

 Вистаермоса, Ел Маточо (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вистаермоса (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вистаермоса (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вистаермоса (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вистаермоса (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вистаермоса (Чикоасен), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вистаермоса (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вистаермоса (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вистаермоса (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вистаермоса (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вистаермоса (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вистаермоса (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вистаермоса, Каризал Гранде (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вистаермоса (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вистаермоса (Ситала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вистаермоса (Теописка), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вистаермоса (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вистаермоса (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вистаермоса, Лос Лаурелес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вистаермоса (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вистаермоса, Ескипулас (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Вистаермоса (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Вистаермоса, Виста Ермоса (Сојаникилпан де Хуарез), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Вистаермоса (Сан Хуан Њуми), насеље у савезној држави Оахака у Мексику